Persons ist der Familienname folgender Personen:

 Fern Persons (1910–2012), US-amerikanische Schauspielerin
 Gordon Persons (1902–1965), US-amerikanischer Politiker
 Henry Persons (1834–1910), US-amerikanischer Politiker
 Peter Persons (* 1962), US-amerikanischer Profigolfer
 Wilton Persons (1896–1977), US-amerikanischer Generalmajor und Stabschef des Weißen Hauses